Aviere – grado militare dell'aeronautica militare
 Aviere – nave cacciatorpediniere della Regia Marina varata nel 1937
 Aviere – nave missilistica della Marina Militare Italiana varata nel 1984